Miller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerrit Smith Miller
 Andrew N. Miller
 Anthony G. Miller
 František Miller
 Harvey Alfred Miller
 John Frederick Miller
 James S. Miller
 Jacqueline Y. Miller
 Jeremy A. Miller
 Kelly B. Miller
 Lee D. Miller
 Loye H. Miller
 Michael A. Miller
 Milton A. Miller
 Michael C. Miller
 Philip Miller
 Robert Rush Miller
 Robert Victor Miller
 Samuel Almon Miller
 Scott E. Miller
 William Miller
 William E. Miller